Trat − miasto w południowo-wschodniej Tajlandii
 Prowincja Trat − prowincja (changwat) Tajlandii
 Port lotniczy Trat – lotnisko w mieście Trat w Tajlandii
 „Trat” – syjamski torpedowiec swojego typu z lat 30. XX wieku i okresu II wojny światowej
 Torpedowce typu Trat – typ syjamskich torpedowców z lat 30. XX wieku i okresu II wojny światowej